La Coppa di Israele 1981-1982 è la 22ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1981-1982

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1981
Pallacanestro nel 1982
Coppa di Israele di pallacanestro maschile